Detta var den första upplagan av tävlingen. Máximo González och Fabrice Martin vann titeln efter att ha besegrat Ivan Dodig och Filip Polášek med 7–6(14–12), 6–3 i finalen.

Seedning

Lottning

Lottning

Referenser

Externa länkar
 Lottning

Adelaide International 2020 – Herrdubbel
2020 – Herrdubbel